

Miejscowości  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Starościn – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka 
 Starościn – kolonia w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin 
 Starościn – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Świerczów

Miejscowość na Ukrainie 
 Starościn – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim

Zobacz też 
 Starościn (gmina)
 Starościn-Kolonia